Александр Грессер:
 Грессер, Александр Александрович (1801—1868) — генерал-майор, действительный статский советник, участник подавления Польского восстания 1831 года.
 Грессер, Александр Иванович (1772—1822) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.